The Moody Blues Caught Live +5 is het eerste live-album van de groep. Het heeft nogal lang op zich laten wachten. Het wordt pas in 1977 uitgegeven, als de groep na enige jaren rust weer herenigd is. Het hoort qua geluid en sfeer duidelijk in 1969, vandaar dat het hier in de serie geplaatst is. Het album valt in twee delen uiteen:

Live-gedeelte 
Dit album is opgenomen tijdens het live-concert van de Moody Blues in de Royal Albert Hall in Londen, na hun opnamen voor het minder succesvolle To our children's children's children. Je zou verwachten dat op het concert veel liedjes zou bevatten van het voorafgaande album, dat blijkt niet het geval. Een van de redenen kan zijn dat de liedjes van Children een te ingewikkelde structuur hadden om live uit te voeren; zeker met het gereedschap begin jaren 70. Maar het kan ook zijn dat de geluidskwaliteit wat opgepoetst moest worden; de mellotron (een zeer breekbaar klinkend instrument) klinkt op de cd-versie als in de studio opgenomen, ook de rest van de opnamen klinkt helder.

Studio gedeelte 
+5 staat voor de vijf studiotracks die zijn bijgevoegd om een dubbelelpee te creëren en om de cd-capaciteit optimaal te benutten.

Musici
 Justin Hayward: zang en gitaren;
 John Lodge: zang en basgitaar;
 Mike Pinder; zang, toetsen en mellotron;
 Ray Thomas: zang, fluit en overige blaasinstrumenten;
 Graeme Edge: drums en percussie.

Tracks

live
Gypsy (of a dtrange and distant time);
The sunset;
Dr. Livingstone, I Presume;
Never comes the day;
Peak hour;
Tuesday afternoon;
Are you sitting comfortably;
The dream;
Have you heard, deel 1;
The voyage;
Have you heard, deel 2;
Nights in white satin;
Legend of a mind;
Ride my see-saw;
Gimme a little somethin' (Lodge), (opgenomen op 17 maart 1968);1e studiotrack.
Please think about it (Pinder), (opgenomen op 29 juni 1967);
Long summer days (Hayward), (opgenomen 29 mei 1967);
King and Queen (Hayward), (opgenomen 13 februari 1968);
What am I doing here? (Hayward), (opgenomen 17 november 1968).

Trivia
Bij het lied Gypsy wordt hier een subtitel opgegeven, dat op geen ander album waarop deze track voorkomt wordt vermeld.

Muziekalbum van The Moody Blues
Muziekalbum uit 1977
Livealbum